Пётр Некра́сов:
 Некрасов, Пётр Ильич (1883—1940) — советский метеоролог и климатолог, профессор.
 Некрасов, Пётр Сергеевич (1889—1963) — актёр, народный артист РСФСР (1958).